Никитовский сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Никитовка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Никитовка 
 с. Зеленая Диброва 
 с. Зорино

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Протопоповка

Примечания